Гиљермо Ернандез има више значења:

 Гиљермо Ернандез (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гиљермо Ернандез, Ел Полворин (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику